Dorst ist Familienname folgender Personen:
 Christiane Dorst (* 1939), deutsche Kostüm- und Bühnenbildnerin
 Christopher Dorst (* 1956), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Doug Dorst, US-amerikanischer Autor und Hochschullehrer
 Jean Dorst (1924–2001), französischer Ornithologe
 Leonhard Dorst (1809–1851), deutscher Architekt und Baurat in Sagan
 Raven van Dorst (* 1984), niederländische Person der Rockmusik
 Tankred Dorst (1925–2017), deutscher Dramatiker und Schriftsteller
 Werner Dorst (1914–1990), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer

Dorst ist Ortsname von
 Dorst, Ortsteil des Fleckens Calvörde in Sachsen-Anhalt
 Dorst, Ortsteil von Walschbronn in Lothringen, Frankreich 

Weiteres
 die Bezeichnung einer Pflanzenart: Dorst (Oregano)

Siehe auch:
 Kleinendorst
 Oberdorst